Chaemwaset ist der Name folgender altägyptischer Personen:

 Teil des Eigennamens oder auch Synonym für Ramses IX.
 Teil des Eigennamens oder auch Synonym für Ramses XI.
 Königssohn und Scheunenvorsteher, möglicherweise ein Sohn von Amenophis II. (18. Dynastie)
 Chaemwaset (Onkel von Ramses I.), Wedelträger, Onkel von Ramses I. (19. Dynastie)
 Chaemwaset (Sohn von Ramses II.), Sohn von Ramses II. (19. Dynastie)
 Chaemwaset (Sohn von Merenptah), Sohn von Merenptah (19. Dynastie)
 Chaemwaset (Sohn von Ramses III.), Sohn von Ramses III. (20. Dynastie)